Maynard (Arkansas), een plaats in de Amerikaanse staat Arkansas
Maynard (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
Maynard (Massachusetts), een plaats in de Amerikaanse staat Masschusetts
Maynard (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota